Die Meininger Hotel Gruppe ist ein ursprünglich in Deutschland gegründetes britisches Hotel-Unternehmen. Die Gruppe betreibt 34 Low-Budget-Hotels in 24 Städten Europas (Stand 2022). Ajit Menon ist seit Mai 2020 CEO der Meininger Hotel Gruppe. Das Unternehmen hat über 1.000 Mitarbeiter (Stand 2022).

Geschichte 
1999 eröffnete Nizar Rokbani nach seinem Studium zusammen mit einem Geschäftspartner in der Meininger Straße in Berlin-Schöneberg das erste „Meininger Hotel“ und anschließend die Budget-Hotel-Kette.

Im November 2010 erwarb der britische Touristikkonzern für Bildungs- und Aktivurlaub Holidaybreak plc einen 50-prozentigen Anteil an Meininger, bereits mit der Option, die verbleibenden Anteile ebenfalls zu kaufen. Die zweite Tranche von 24 % kauften die Briten im April 2012. Im Februar 2013 gaben die Inhaber der Meininger Gruppe bekannt, dass sie die verbliebenen 26 % ihrer Anteile am Unternehmen nun auch an die Briten veräußert hätten.

Die Branchenseite Hotelier.de ging 2014 davon aus, dass die Meininger Gruppe ihren Umsatz mindestens alle zwei Jahre nahezu verdoppeln konnte.

Meininger eröffnete im Mai 2022 in Bremen. Es ist das 13. Hotel in Deutschland.

Im September 2022 wurde zuletzt in Dresden ein Hotel mit 719 Betten eröffnet.

Konzept 
Meininger ist ein Hotelprodukt, welches den Service und Komfort eines internationalen Budgethotels mit Ausstattungsmerkmalen eines Hostels, wie beispielsweise Gästeküche und Gamezone, vereint. Die Zimmer reichen vom herkömmlichen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmern bis hin zum Bett im Schlafsaal. Die Hotels werden speziell auf den jeweiligen Standort und lokalen Markt zugeschnitten und angepasst. Das flexible Design eines jeden Hotels ermöglicht es, unterschiedliche Zielgruppen, wie Schulklassen, Familien, Individual- und Geschäftsreisende, gleichermaßen anzusprechen.

Die Innenausstattung jedes Meininger Hotels orientiert sich an einem individuellen Thema, inspiriert von der Stadt und lokalen Umgebung des Hotels.

Auszeichnungen 
Das Leipziger Meininger Hotel erhielt den German Design Award 2019 in der Kategorie "Special". In der Jurybegründung heißt es: "Das Konzept der bewohnbaren Installation wurde kreativ und auf gestalterisch hohem Niveau realisiert. Eine tolle Arbeit, die dem Anspruch an Qualität und Originalität gerecht wird."

Die Meininger Hotel Gruppe wurde im Oktober 2017 mit dem „Global Youth Travel“ Preis in der Kategorie „Best Youth Travel Accommodation 2017“ ausgezeichnet. Die Global Youth Travel Awards (GYTAs) zeichnen jährlich herausragende Marktperformer in der Jugend-, Studenten- und Bildungsreisebranche aus. Dabei entscheiden die Verbraucher selbst über den Gewinner.

Geschäftszahlen 
Im Geschäftsjahr 2020/2021 konnte eine durchschnittliche Zimmerauslastung von 18 Prozent erreicht werden. Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr 2019/2020 mit einer durchschnittliche Zimmerauslastung von 79 Prozent. Der Umsatz der Hotelgruppe belief sich im Geschäftsjahr 2019/20 auf 125 Millionen Euro.

Hotelübersicht 

Angaben gemäß Unternehmenswebsite, Stand Juli 2022.

Steuervermeidung 
Am 5. November 2017 wurden weltweit gleichzeitig die Paradise Papers veröffentlicht, die unter anderem verdeutlichten, wie die Betreibergesellschaft Meininger mittels eines dafür geschaffenen Firmengeflechts nach dem Aufkauf von Holidaybreak 2013 Steuern vermeidet.

Die Expertise zu dieser Umstrukturierung kam von Deloitte, einer der weltweit führenden Beraterfirmen für Finanzstrukturen (und Teil der Big Four). Für die Umsetzung wurden die Anwälte der Kanzlei Appleby engagiert. In einem umfassenden Dokument legte Deloitte dar, wie der Umbau effektiv zu gestalten sei. Formal war das Ziel, Meininger organisatorisch von der Reisesparte der Holidaybreak zu trennen. Tatsächlich wurde eine Konstruktion geschaffen, die es ermöglicht, Gewinne aus Deutschland möglichst steuergünstig nach Großbritannien zu transferieren.

Deloitte beauftragte die Kanzlei Appleby, eine Firma auf der Isle of Man zu gründen. Die Anwälte registrierten 2014 die neue Firma Meininger Finance Company Limited. Weil diese auch einen realen Geschäftssitz auf der Insel braucht, um den Steuerbehörden evtl. später glaubhaft zu machen, dass dort wirklich Entscheidungen einer Firma getroffen werden, stellt Appleby Räume zur Verfügung. Für umgerechnet rund 7000 Euro pro Jahr befestigten die Anwälte von Appleby ein Firmenschild von Meininger Finance an einem Kellerraum. Die Kanzlei stellt auch zwei der drei Direktoren der Meininger Finance Company. Tagesschau.de schrieb: „Insgesamt verdient Appleby mit der Meininger-Firma im Keller laut den Unterlagen rund 57.000 Euro im Jahr.“

Die Meininger Finance Company auf der Isle of Man lieh der deutschen Meininger Gruppe 134,6 Millionen Euro (£110.8 Millionen). So musste Meininger Verbindlichkeiten an die eigene Firma bezahlen und transferierte so ihre Gewinne über der Island of Man an Holidaybreak. Als verschuldetes Unternehmen reduzierte sich die Steuerlast in Deutschland erheblich.

Nach Recherchen der BBC aufgrund der Paradise Papers, bezahlte Holidaybreak 2015 für die Meininger Hotels Umsatzsteuer im Vereinigten Königreich. Diese beträgt lediglich 5,25 %. In Deutschland werden die Umsätze von Unternehmen mit um die 30 % besteuert. Durch die Auslagerung seiner Steuerpflicht sparte Holidaybreak 1 Million Euro (£900,000) im Jahr.

Fabio De Masi (ehemaliger MdEP und heutiger MdB) sagte: „Die Holidaybreak-Steuerkonstruktion ist genau jene Struktur, die die EU-Kommission in Blick nehmen sollte. Die Ermittlungen könnten dazu führen, dass die Firma aufgefordert wird, vermiedene Steuern doch noch zu bezahlen“.

Weblinks 
 Website des Unternehmens

Einzelnachweise 

Hotelkette
Unternehmen (Berlin)
Gegründet 1999